«Восстание в Кронштадте. 1921 год» () — книга американского историка анархизма Пола Эврича о событиях Кронштадтского восстания, написанная в 1970 году.

Описание и история

Критика

Влияние на другие работы 
В СССР в ответ на книгу Эврича заведующий редакцией серии «Жизнь замечательных людей» Сергей Семанов в 1973 году написал свою работу «Ликвидация антисоветского Кронштадтского мятежа 1921 года», в которой излагалась советская версия событий на острове Котлин. В XXI века, уже в России, русский перевод книги Эврича был использован при написании статьи «Кронштадтское восстание» в Большой российской энциклопедии.

Издания и переводы 
Работа неоднократно переиздавалась:
 
 
 

В 1975 году книга Эврича вышла в Париже на французском языке:
 
К 2017 году были опубликованы ее переводы на многие языки мира:
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2007 году книга была переведена на русский язык и опубликована в издательстве Центрполиграф под заголовком «Восстание в Кронштадте. 1921 год»:

Примечания

Литература 
 Книги
 
 
 

 Статьи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Книги по алфавиту
Книги 1970 года
Книги 2007 года
Книги по общественным и гуманитарным наукам
Политическая литература
Восстания во время Гражданской войны в России
Кронштадт
Конфликты 1921 года